Victor von Lepel ist der Name folgender Personen:

* Victor von Lepel (Generalmajor) (1863–1918), deutscher Generalmajor
 Victor von Lepel (Politiker) (1794–1860), deutscher Diplomat und Politiker